IBB bezeichnet:
 das International Broadcasting Bureau, eine US-amerikanische Behörde
 das IBB Institut für Berufliche Bildung
 das Internationale Bildungs- & Begegnungswerk
 die Investitionsbank Berlin
 die Internationales Bankhaus Bodensee AG
 die Internationale Bibliographie der Bibliographien, mehrbändiges Werk, das von 1959 bis 1988 erschien
 Binter Canarias, eine spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

sowie folgende wissenschaftliche Institute in Deutschland:
 das Institut für Baubetriebswesen an der TU Dresden
 das Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb an der TU Braunschweig
 das Institut für Berufsbildung an der Universität Kassel
 das Institute of Biomathematics and Biometry des GSF - Forschungszentrums für Umwelt und Gesundheit
 das Institut für Bodenkunde an der Universität Bremen

und in anderen Staaten:
 das Institut für Bauplanung und Baubetrieb an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (Schweiz)
 das Institute for Bioengineering and Bioscience am Georgia Institute of Technology in Atlanta (USA)

iBB steht für:
 Innovate Bulletin Board

Ibb steht für:
 ein Heiligenname und eine Siedlung in Schweden, siehe Sankt Ibb
 eine Stadt im Jemen, siehe Ibb (Jemen)
 ein Gouvernement im Jemen, siehe Gouvernement Ibb

ibb steht für:
 Ibibio (Sprache) (ISO-639-3-Code), Cross-River-Sprache

IBB